Wang Hui (1632–1717) – chiński malarz
 Wang Hui (ur. 1976) – chiński zapaśnik
 Wang Hui (ur. 1984) – chińska judoczka